Vestre Kirkegård er navnet på flere kirkegårde:

 Vestre Kirkegård (Herning) – i Herning
 Vestre Kirkegård (København) – i København
 Vestre Kirkegård (Silkeborg) – i Silkeborg
 Vestre Kirkegård (Århus) – i Århus